Ce nom correspond à deux amphibiens :

Rana pipiens Daudin, 1802  est synonyme de Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802)
Rana pipiens Schreber, 1782 est synonyme de Lithobates pipiens (Schreber, 1782) ou Grenouille léopard

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Ranidae